Голден гала 2016. одржан је 2. јуна 2016. на Стадиону Олимпико у Риму (Италија). Ово је пети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +0,6 м/с

400 м

1.500 м

110 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар +0,8 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Голден гала
ИААФ Дијамантска лига 2016.